

События 
 Изгнание Олафа Ситриксона из Нортумбрии. Конунгом провозглашён Эйрик Кровавая Секира.
 952—980 — Король Дублина Олаф Ситриксон (вторично).
 Крещение в Царьграде Дьюлы, вождя венгров.
 Тюрки-шато основали в Северном Шаньси государство Бэй-Хань, враждебное китайцам.

Родились 
 Харальд Гренске, норвежский конунг, сын Гудрёда Бьёрнссона.

Скончались 
 Ален II (герцог Бретани), граф Нанта, Ванна, Поэра, герцог Бретонский.
 Гуго (герцог Бургундии).
 Константин II (король Шотландии).
 Император Судзаку, 61-й Император Японии.

См. также